Селеевское сельское поселение — муниципальное образование в Поддорском муниципальном районе Новгородской области России.

Административный центр — деревня Селеево.

География 
Территория сельского поселения расположена на юге Новгородской области, к северу от города Холм, к западу от Поддорья и к югу от Старой Руссы. По территории муниципального образования протекает река Ловать и её притоки (Городянка, Рогатка, Паньковка, Самбатовка, Хоболька и другие), а также Щебенка.

История 
Селеевское сельское поселение было образовано в соответствии с законом Новгородской области от 11 ноября 2005 года .

Население

Состав сельского поселения

Транспорт 
По территории сельского поселения проходит автодороги из Поддорья до Блазнихи и из Селеево до деревни Иструбище.

Примечания 

Сельские поселения Новгородской области
Муниципальные образования Поддорского района